Chía (Cundinamarca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca
 Chía (Huesca), een gemeente in de Spaanse provincie Huesca in de regio Aragón
 Chía (godin), de maangodin van de Muisca